Attel Malagate est un personnage de fiction de La Geste des Princes-Démons créée par l'écrivain américain Jack Vance.

Prince des Étoiles et Prince-Démon 
Originaire de la planète Ghnarumen, Attel Malagate est l'un des princes des étoiles. Ces créatures, à l'origine une sorte de lézard mal adapté à son environnement, disposent d'un atout formidable et d'une utilité certaine : un esprit de compétitivité supérieur à toute autre race de l'univers allié à une surprenante faculté de mutation.
Au contact de l'homme, les créatures peuplant cette planète ont muté pour prendre une apparence humaine (sauf pour ce qui est du sexe, ces êtres sont asexués et se reproduisent en propageant des spores).
Les meilleurs de tous leurs éléments, décidés à surpasser les humains sur tous les plans quittèrent leur planète d'origine et se fondirent dans la masse humaine. Ce sont les Princes des Étoiles.
Attel Malagate est l'un d'entre eux, mais en plus, c'est aussi un paria sur sa planète et un exilé. S'étant penché très rapidement sur le crime organisé, il est totalement dépourvu de considération envers les autres et fait preuve du plus parfait sang-froid pour exécuter ses opposants et mener ses plans à leur termes.
Il est devenu l'un des cinq Princes-Démons et fraye avec les plus grands criminels de la galaxie, même s'il prend un soin particulier à cacher son identité et sa nature de Prince-Démon.

Recherche d'un monde parfait 
Sous l'identité d'un prévôt d'une université célèbre, il se consacre indirectement à la recherche d'un monde parfait, aux conditions de vie idéales où il pourrait vivre avec d'autres Princes des Étoiles reclus. Un tel monde surpasserait la Terre, berceau de l'humanité, et serait donc un pas de géant de sa quête de supériorité sur les humains.
Sur la planète de Smade, un explorateur nommé Lugo Teehalt qui a justement trouvé une planète semblant répondre à ces normes de beauté et de perfection. Seulement, Lugo s'étant aperçu de la personne pour laquelle il travaillait, il refuse d'en indiquer la localisation et il est tué par Malagate.

Mais Kirth Gersen a eu auparavant une conversation avec lui et il parvient à récupérer le moniteur où sont codées les coordonnées de la planète. Après une enquête minutieuse, il parvient à la conclusion que seule trois personnes peuvent décoder ce système, et donc que l'une des trois est Attel Malagate
Ce dernier continue à tenir secrète son identité et il parvient à donner le change à Gersen pendant un certain temps, malgré ses doutes et les pièges qu'il lui tend pour le démasquer.
L'assassinat ayant échoué sur Gersen, le secret fini par se rompre sur la planète de Teehalt où Gersen se sert d'un associé de Malagate auquel il avait fait croire à une trahison pour enfin le démasquer.

Malagate parait reconnaître sa défaite, et il explique ses motivations. Mais il profite d'un relâchement de leur attention pour activer un système vaporisant un soporifique. Cependant, le système avait été neutralisé par Gersen dès le début, et finalement Attel Malagate est vaincu, et il est tué par les étranges créatures de ce monde parfait qu'il désirait tant.

Prince de fiction
Personnage de La Geste des Princes-Démons